John Lewis (filosoof) (1889-1976), Brits predikant en marxistisch filosoof 
 John Lewis (pianist) (1920-2001), Amerikaans jazzpianist en -componist 
 John Robert Lewis (1940-2020), Amerikaans politicus en mensenrechtenactivist
 John Lewis (warenhuis), Britse winkelketen
 John Lewis (scheidsrechter), Engels scheidsrechter